Јасиково је насеље у Србији у општини Мајданпек у Борском округу. Према попису из 2011. има 582 становника (према попису из 2002. било је 717 становника).

Кроз село протиче река Пек.

Демографија 
У насељу Јасиково живи 584 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи 43,4 година (41,6 код мушкараца и 45,1 код жена). У насељу има 204 домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству је 3,51.

Становништво у овом насељу веома је нехомогено, а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Мајданпеку
Насељена места у Борском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији